Граничари — військово-корпоративна спільнота й суспільний стан в Хорватії в XVI-XIX ст.

Граничар () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Средець.
 Граничар () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Шабла.